Campionatul European de Scrimă este cea mai importantă competiție de scrimă din Europa. Este organizată în fiecare an de Confederația Europeană de Scrimă.

Ediții

Tabloul medaliilor
Actualizat după Campionatul European de Scrimă din 2019:

Vezi și
Scrimă la Jocurile Olimpice
Campionatul Mondial de Scrimă
Cupa Mondială de Scrimă

Legături externe

 Site-ul oficial Confederației Europeane de Scrimă

 
Campionate Europene